Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1952 года собрал 12 участников..

 — Рейнир Корнелис Келлер.

 — Вим Розенбург и Герт ван Дейк

Дополнительный турнир 
Три игрока набрали по 13 очков: Герт ван Дейк, Вим Розенбург и Рейнир Корнелис Келлер. Чтобы определить, кто является чемпионом Голландии в июне был организован турнир между ними, завершившийся одними ничьими. Второй турнир состоялся в июле и закончилась так же, как в первый раз - все партии вничью. На третьем турнире Келлеру удалось стать победителем и в двенадцатый раз в своей спортивной карьеры завоевать национальный титул.

Результаты

Ссылки 

 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Примечания 

1952 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1952 году